Бундесліга 2019—2020 () — 57-ий сезон першої німецької Бундесліги. Чемпіонат стартував 16 серпня 2019, а мав фінішувати 16 травня 2020 але 16 березня 2020 сезон Бундесліги був перерваний через епідемію коронавірусу. Відновлення турніру відбулося 16 травня 2020. Чемпіоном втридцяте стала Баварія.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

4 Гравець забив чотири голи.

Плей-оф 

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Бундесліга на soccerway 

2020
Німеччина
Німеччина
2019 у німецькому спорті
2020 у німецькому спорті